Echaurren es un apellido de origen vasco, proviene de la palabra Etxaurren que significa "frente a la casa". Puede hacer referencia a:

Personajes 
 Eulogia Echaurren, primera dama de Chile, esposa del Presidente Federico Errázuriz Zañartu.
 Federico Errázuriz Echaurren, Presidente de Chile entre los años 1896-1901.
 Ladislao Errázuriz Echaurren, político chileno.
 María Errázuriz Echaurren, primera dama de Chile, esposa del Presidente Germán Riesco Errázuriz.
 Fernando Lazcano Echaurren, abogado y político chileno.
 Roberto Matta Echaurren, pintor y poeta chileno.
 Máximo Mujica Echaurren, político chileno.
 Jorge Prat Echaurren, político y abogado chileno.
 Jorge Prieto Echaurren, político chileno.

Lugares 
 Calle Echaurren, calle perteneciente al Barrio República, en la ciudad de Santiago, Chile
 Plaza Echaurren, plaza ubicada en Barrio Puerto, en la ciudad de Valparaíso, Chile.

Referencias